Meteor:

 Meteor — веб-платформа на языке JavaScript, предназначенная для разработки Web-приложений реального времени.
 Meteor — канадский автомобильный бренд нижнего-среднего ценового диапазона.
 Meteor — серия польских твердотопливных метеорологических ракет.
 MBDA Meteor —  европейская управляемая ракета класса «воздух-воздух» большой дальности, оснащенная активной радиолокационной ГСН.
 Meteor Mobile — оператор сотовой связи стандартов GSM/GPRS/EDGE в Ирландии.

См. также 
 Gloster Meteor — первый британский реактивный истребитель.
 Метеор (значения)